Cet article relate le parcours de l'équipe d'Égypte de handball masculin lors du Championnat du monde 2015 organisé au Qatar du 16 janvier au . Il s'agit de la  de l'Égypte aux Championnats du monde.

Quatrième du Groupe B, l'Égypte se qualifie pour les huitièmes de finale où elle est éliminée par l'Allemagne.

Qualification

Matchs de préparations

Effectif pour la compétition

Résultats

Phase de groupe (Groupe B) 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Phase finale

Huitièmes de finale 

 Feuille de match

Statistiques

Notes et références

Articles connexes 
 Équipe d'Égypte masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2015

monde 2015
Égypte
Sport en Égypte en 2015